Antônio Teixeira Carvalho, primeiro e único Barão do Rio Pomba (Barbacena —  ?)   foi um nobre brasileiro, agraciado barão.

Naturais de Barbacena (Minas Gerais)
Baronatos do Brasil